Legetøjsmuseet kan henvise til:

 Legetøjsmuseet (Nykøbing Falster) – legetøjsmuseum i Nykøbing Falster
 Legetøjsmuseet (Den Gamle By) – legetøjsmuseum i købstadsmuseet Den Gamle By i Aarhus
 Legetøjsmuseet (Prag) –  legetøjsmuseum i Prag